El término Expiación puede referirse a:

 El concepto religioso  de la expiación, mediante la cual se purga la culpa por los pecados.
 La novela de Ian McEwan Expiación (Atonement).
 La película Expiación, basada en dicha novela.

Enlaces externos 

 La Salvación